Ulica Niestachowska w Kielcach
 Ulica Niestachowska w Poznaniu

Niestachowska